Die Spiele der 50. Eishockey-Weltmeisterschaft und 61. Eishockey-Europameisterschaft im Jahre 1985 fanden nach einem Jahr Olympia bedingter Pause in den Ländern Tschechoslowakei, Schweiz und Frankreich statt.
Es nahmen insgesamt 24 Mannschaften an den Weltmeisterschaften teil.

A-Weltmeisterschaft 

Das Turnier der A-Gruppe wurde in der tschechoslowakischen Landeshauptstadt Prag ausgetragen.

Die tschechoslowakische Eishockey-Mannschaft nutzte ihren Heimvorteil und wurde zum sechsten Mal Weltmeister. Die Mannschaft profitierte dabei von dem 1983 eingeführten neuen Austragungsmodus, nach dem die in der Vorrunde errungenen Punkte und Tore nicht mit in die Finalrunde genommen werden. Das Ziel dieser Modusänderung, die aufgrund der sowjetischen Dominanz oft langweilige Finalrunde zu beleben, wurde dadurch erreicht. Denn bei einer Berücksichtigung der Vorrundenpunkte in der Endabrechnung wäre zum 20. Mal die UdSSR Weltmeister geworden. Die Sbornaja beherrschte die Vorrunde beeindruckend und wurde auf diese Weise auch zum 23. Mal Europameister. In der Finalrunde folgten jedoch zwei überraschende Niederlagen gegen die Tschechoslowakei und Kanada, wodurch die Sbornaja in der Endabrechnung die Bronzemedaille gewann. Kanada konnte dagegen zum ersten Mal nach 1962 wieder die Silbermedaille gewinnen. Ein schwaches Turnier spielten die Schweden, die zum ersten Mal in die Abstiegsrunde mussten und mit Platz 6 ihre schlechteste Platzierung seit 1937 erlebten. Hervorzuheben sind dabei die zwei deutlichen Niederlagen gegen den Erzrivalen Finnland.

Vorrunde 

Abschlusstabelle

Abstiegsrunde um die Plätze 5–8 
(Punkte aus der Vorrunde mit übernommen)

Abschlusstabelle

Meisterrunde um die Plätze 1–4 
(ohne Punkte aus der Vorrunde)

Abschlusstabelle

Abschlussplatzierung der A-WM

Meistermannschaften

Topscorer

Auszeichnungen 
 Spielertrophäen

First All-Star-Team

Second All-Star-Team

Abschlusstabelle der EM 
(gewertet nach der Vorrunde)

Eishockey-Europameister 1985
 UdSSR

B-Weltmeisterschaft 

 in Freiburg, Schweiz

Spiele

Abschlusstabelle der B-WM

C-Weltmeisterschaft 
 in Megeve, Chamonix u. St.Gervais, Frankreich

Spiele

Abschlusstabelle der C-WM

Siehe auch 
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1985

Weblinks

Literatur 
 

1985
Weltmeisterschaft
Europameisterschaft, 1985
Weltmeisterschaft, 1985
Weltmeisterschaft, 1985
Weltmeisterschaft, 1985
Sportveranstaltung in der Tschechoslowakei
Eishockeywettbewerb in Prag
Sportveranstaltung in Freiburg im Üechtland
Sportveranstaltung in Megève
Eishockeywettbewerb in Chamonix-Mont-Blanc
Sportveranstaltung in Saint-Gervais-les-Bains